Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 238001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 2 października 2002 do 2 lutego 2006. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

238001-238100

238101-238200

238201-238300

238301-238400

238401-238500

238501-238600

238601-238700

238701-238800

238801-238900

238901-239000

Przypisy 

Lista planetoid 238001-239000